Mc puede referirse a:
 Maestro de ceremonias, nombre común para un rapero.
 Mc, prefijo gaélico que significa "hijo de".
 Mc, abreviatura del elemento químico moscovium.
 Midnight Commander, un programa de administración de archivos.
 Main Character, nombre inglés para "protagonista", personaje principal de una obra.